Análise do progresso da chamada é um termo técnico relacionado a Central de Atendimento Telefônico.

É a analise feita dentro de uma companhia de Central de Atendimento Telefônico para verificar se durante o processo que é disparada uma ligação (campanhia ativa), qual das possibilidades de resultado da chamada podem ser identificadas: o atendimento por um aparelho de fax, secretária eletrônica, o sinal de ocupado, de modo a cortar estas ligações antes de passá-las ao operador ou agente.

Trata-se de um procedimento crítico para evitar que o operador desperdice tempo na linha, em vez de realizar novas ligações ou quando se tem a finalidade de se implantar um sistema de resposta de voz.

Central de atendimento telefônico